Blue () — студийный альбом Нино Катамадзе и группы Insight, вышедший в 2008 году на лейбле Мистерия Звука.

Об альбоме 
Название альбома - Blue, продолжает «цветную линию» альбомов 2006 года Black и White. 

Запись альбома проходила на студии «Лемма», Киев, Украина в 2008 году
Диск записан при участии Киевского Камерного оркестра «Collegium musicum» под управлением дирижёра Звиада Болквадзе

Список композиций

Участники записи 
 Нино Катамадзе — вокал
 Гоча Качеишвили — электрогитара, акустическая гитара
 Уча Гугунава — бас-гитара
 Давид Абуладзе — ударные, перкуссия

 Запись и сведение
 Олег Ступка — звукорежиссёр
 Евгений Петрусенко — помощник звукорежиссёра
 Гия Челидзе, Олег Ступка, Евгений Петрусенко — сведение
 Олег Ступка — мастеринг

Примечания

Ссылки 
Blue на официальном сайте
Blue на Discogs
Blue на сервисе «Яндекс.Музыка»
 

Альбомы Нино Катамадзе